Austria:
 Stanz – dolina
 Stanz bei Landeck – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Landeck
 Stanz im Mürztal – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag